Ленінівка — топонім, використовуваний тоталітарним комуністичним режимом як назва для кількох населених пунктів.

Села:
 Ленінівка — колишня назва села Затишне (Київська область, Бориспільський район)
 Ленінівка — колишня назва села Сахнівка Чернігівська область, Менський район